Среднекитайский язык , средневековый китайский язык — название языка Южных и Северных династий, династии Суй, династии Тан и династии Сун, имевшего распространение с VI по X века. Название «среднекитайский язык» используется по аналогии с «древнекитайский язык» и «современный китайский язык».

У среднекитайского языка выделяют ранний и поздний периоды, переход между которыми осуществлялся во время династии Тан. Переход спровоцирован фонетическими изменениями. К примеру, в словаре Цеюнь имеются слова со слогами, в которых есть губные инициали , но губно-зубных инициалией f и v в нём уже нет, хотя они имеются в более раннем (?) Цзиюне. Это означает, что за время, прошедшее между изданием этих двух книг, у среднекитайского изменилась фонетика.

Современный северокитайский язык очень сильно отличается от среднекитайского, однако южнокитайские идиомы сохраняют с ним значительное сходство.

Реконструкции 
Современные реконструкции среднекитайского несколько отличаются у разных учёных, хотя отличия незначительны и затрагивают, в основном, гласные звуки. Фонетика среднекитайского хорошо изучена. Так как среднекитайская письменность не связана со звуками речи, напрямую из иероглифов чтение слов понять невозможно. Звучание среднекитайского восстановлено из следующих источников.

 Современные языки. Так же как праиндоевропейский язык можно реконструировать из современных индоевропейских языков, среднекитайский можно восстановить из современных китайских языков: путунхуа, у, южноминьского и юэского).
 Языки, заимствовавшие из китайского: древнее произношение некоторых иероглифов сохраняется в других языках: японском, корейском и вьетнамском.
 Классическая поэзия китайского средневековья.
 Передача иностранных слов китайскими иероглифами. Например, слово дравиды на путунхуа записывают как 達羅毗荼, современное чтение этих иероглифов —  (далуопиту). Отсюда можно предположить, что современная рифма  появилась из древней рифмы, в которой была медиаль .
 Словарь рифм (китайские рифмованные словари). Китайские лингвисты проделали огромную работу, систематизируя лексику китайского в словарях. Китайская поэзия династии Тан была строго кодифицирована и основывалась на рифмовании слогов, оканчивающих строку. Словари составлялись в помощь поэтам. Словарь Цеюнь 601 года выпуска — первый источник сведений о фонетике китайского, однако в нём нет фонетических знаков. В Цеюнь слова расположены по рифме, тону и инициалям. Долгое время были известны лишь разрозненные неполные копии Цеюнь, пока в пещерах Дуньхуана не обнаружили экземпляр времён династии Тан. Более поздние словари, например, Гуанъюнь и Цзиюнь XI века, также сохранились до нашего времени. Имеются и дополненные версии Цеюнь, а пока в Дуньхуане не нашли хорошо сохранившуюся копию Цеюнь, среднекитайский язык реконструировали исходя из материала Гуанъюнь.

Фонетика 
В среднекитайском противопоставлялись три серии взрывных согласных: звонкие, глухие и придыхательные. Слог мог оканчиваться на взрывной согласный. В среднекитайском была более развитая система гласных, чем в современном, например, присутствовал звук . Аффрикаты и фрикативы имели трёхуровневую градацию, как в современном путунхуа. Синологи считают, что в среднекитайском были стечения согласных, например, *tr, позже превратившиеся в ретрофлексные согласные в большинстве севернокитайских диалектов.

Инициали 
Нижеприведённая таблица содержит восстановленные инициали времён Цеюнь.

Примечания:
 Колонка «Стимсон» приведена не в МФА.
 Колонка «Бекстер» включает как его собственные обозначения, так и, в случае различий, МФА.
 Символы  и  не входят в МФА; они означают либо нёбные взрывы ( и ), либо смягчённые альвеолярные или зубные взрывы ( и ).
 Система Карлгрена основана на вэньяне. В ней имеется несколько ошибок, появившихся из-за произошедших в раннем среднекитайском фонетических изменений. Часть таких изменений была открыта уже после опубликования работы Карлгрена.

Финали

Структура китайского слога 

Финаль в среднекитайском может содержать необязательные части (полугласный вроде /j/ или /w/ и конечный согласный, например /j/, /w/, /m/, /n/, , /p/, /t/ или /k/). Термины «финаль» и «рифма» строго не определены, разные исследователи определяют их по-разному.

Цеюнь 
В Цеюне, словаре рифм, содержится основная масса сведений о среднекитайском. В нём сгруппированы знаки с одинаковым произношением, каждая группа описывается двумя иероглифами: один указывает на чтение инициали, а другой подсказывает как читать рифму (т. н. метод фаньце 反切).  В Цеюне для каждой инициали и финали используется несколько омонимичных иероглифов. Цеюнь делит инициали на 95 таблиц, одна таблица на рифму. Описанная система содержит 167 финалей. Сгруппированные финали обычно отличаются только медиалью, или являются чунню (см. ниже).

Юньцзин 
В словаре Юньцзин 1150 года выпуска содержатся самые ранние известные таблицы рифм, помогающие точнее, чем Цеюнь, понять произношение неизвестного иероглифа. Юньцзин был создан намного позже Цеюня, его авторы попытались реконструировать фонетику времён Цеюня на основе анализа закономерностей отношений инициалей и финалей.

Юньцзин имеет четыре раздела по четырём тонам. В секции каждого тона имеется 43 таблицы по 4 ряда и 23 колонки. В каждой ячейке находится ханьцзы, омонимичный к использованному в Цеюне (если он существует). Каждый класс омонимов возможно разделить по следующим категориям.

 Тон; финали с /p/, /t/ и /k/ считались слогами с «входящим тоном», вариантами слогов, оканчивавшихся на /m/, /n/ и /ŋ/, а не отдельными финалями.
 Номер таблицы (1—43). Каждая таблица имеет отношение к одному или более классу рифм из 95 классов Цеюня. Классы не делятся на две таблицы. 34 из 95 рифм Цеюня оканчиваются на /p/, /t/ или /k/ и считаются вариантами, отличающимися от прочих финалей лишь тоном. Распределение остальных 64 классов рифм организовано по-другому: объединением слогов, отличающихся лишь медиалями и объединением слогов с одинаковыми инициалями (например, , , ) — они не встречаются с одной и той же инициалью и объединяются). Рифмы, отличающиеся только огубленностью, никогда не группировались.
 Класс (děng 等 дэн «класс», «уровень») — I, II, III или IV, по номеру строки. Здесь категоризация осуществлялась по признаку палатализации инициали (ретрофлексные противопоставляются мягким и альвеолярным) или медиали (/i/, /j/, /ji/ или пропуск, согласно Пуллиблэнку.
 Инициаль (shēngmǔ 聲母 шэнму «мать звука»), по номеру столбца. В Юньцзине различается 36 инициалей, но в каждой таблице лишь 23 колонки: палатальные, ретрофлексные и зубные согласные сгруппированы.

Каждая инициаль располагается в соответствии с:
 Местом артикуляции:
 губные согласные (chún 脣 «губа»),
 альвеолярные согласные (shé 舌 «язык»),
 заднеязычные согласные (yá 牙 «клык»),
 аффрикаты и сибилянты (chǐ 齒 «передние зубы»), и горловые (hóu 喉 «горло»)
 Фонация: глухие (qīng 清 «чистый»), глухие придыхательные (cìqīng 次清 «вторичные чистые»), звонкие (zhuó 濁 грязные) или носовые или плавные согласные (qīngzhuó 清濁 «чистые грязные»)

Внутри каждой из 43 таблиц имеется следующая классификация:
 По «шэ» (攝) — аналогично классам рифм в Цеюнь.
 По признаку «внутренний/наружный» (nèiwài, 內外). Значение этого термина спорно, либо имеется в виду высота медиали (наружные финали имеют гласную нижнего подъёма, ( или ), а «наружные» финали — гласную высокого или среднего подъёма.
 "Открытый рот (kāikǒu 開口) или «закрытый рот» (hékǒu 合口), огубленность.

Деление 
Когда два или больше класса рифм Цеюня оказываются в одной таблице, они обычно занимают разные строки. В трёх случаях один класс разделён более чем на одну строку.

 Пять классов рифм разделены по признаку наличия/отсутствия медиали /j/: 戈 -wa -jwa (столбцы 1 и 3); 麻 -æ, -jæ (строки 2 и 3); 庚 -æng, -jæng (строки 2 и 3); 东 -uwng, -juwng (строки 1 и 3); 屋 -uwk, juwk (строки 1 и 3). Помещая их в разные строки, авторы указывали на отличия в финалях во времена Цеюня.
 Некоторые «чунню» 重纽 «повторные узлы» — класс рифм, содержащий слившиеся позже финали раннесредневекового языка. Одна из них помещается в третью строку, а другая в четвёртую. Во всех этих случаях парные финали одинаково звучат во всех современных диалектах китайского, а также в других языках: японских и корейских китаизмах. Во вьетнамских заимствованиях они звучат по-разному. Обычно в современных языках такие финали палатализированы, хотя во вьетнамском палатализированы только финали четвёртой строки. Карлгрен игнорировал эти отличия, но все современные исследователи считают их значимыми. Современные реконструкции обычно включают большее количество палатализированных финалей в четвёртой строке, чем в третьей. Например, /j/ — 4-я строка, /i/ — 3-я; /ji/ — 4-я строка, /j/ — 3-я, /ji/ — 4-я строка, /i/ — 3-я.
 Выше отмечалось, что палатализованные, ретрофлексные и альвеолярные аффрикаты находились в одной колонке. Если финаль встречается более чем после одной такой инициали, её делят по строкам: слоги с ретрофлексной инициалью идут во вторую строку, палатальные — в третью, альвеолярные — в четвёртую.

Приведённая таблица иллюстрирует появление финалей из соответствующих столбцов при каждой инициали.

Инициали среднекитайского

Финали среднекитайского 
Реконструированные финали китайского. В таблице не указаны слоги с финалями «входящего тона» (кончающимися на /p/, /t/ и /k/), но их легко образовать, заменив  на ,  на , а  на . Также следует учитывать, что не вся таблица выполнена в МФА.

Легенда:
 L, M, N, R = одиночные l, m, n, r
 K = велярные (k, g, h)
 P = губные (p, b)
 T = альвеолярные (t, d)
 S = альвеолярные сибилянты (c, z, s)
 Š = ретрофлексные сибилянты (ch, zh, sh)
 J = палатальные сибилянты (q, j, x)

Например: надпись «Jie, PMŠai» означает, что имеется финаль типа Jie (qie, jie, xie) с любым палатализованным велярным или альвеолярным сибилянтом, иначе после губных (P), ретрофлексных сибилянтов (Š) и  идёт -ai.

 Кроме того, разделение косой чертой означает, что возможны оба варианта.
 Вариант в скобках используется намного реже, чем без скобок.
 Запись yao < , ao <  означает, что финаль yao используется, если раннесредневековая форма начинается на , а ao — если на .
 Запись Ši, Še/Se < SR- означает, что обычная финаль — Ši, но если раннесредневековая форма начиналась на ретрофлексный сибилянт, используется либо Še, либо Se.

Тоны 
Относительно вида слога древнекитайского языка идут споры, однако обычно принимаются следующие постулаты.

 Слог состоял из инициали, необязательной медиали /r/ (но не /j/ или /w/), централи, необязательных терминали и пост-терминали (/s/ или /ʔ/).
 Тонов в понятии современного или средневекового китайского не было, однако различались слоги некого типа A и типа B. Лингвисты имеют отличные мнения насчёт того, в чём именно было отличие.
 В отличие от раннесреднекитайского, в древнекитайском не было палатальных и ретрофлексных согласных, зато имелись лабиовелярные (/kʷ/).
 Имелось шесть основных гласных (/a/, /i/, /e/, /o/, /u/, ).
 Кроме финалей раннесреднекитайского имелась также финаль /r/.

Древнекитайский превратился в раннесреднекитайский после следующих изменений.

 Терминаль /r/ превращается в /n/; /j/ после /a/ опускается; /k/ исчезает после /s/; /t/ перед /s/ превращается в /j/.
 Из суффиксов-посттерминалей развиваются тоны: 2-й из /-s/, 3-й из /ʔ/. Суффиксация была частью древнекитайской морфологии.
 Гласные заднего ряда /o/ и /u/, если за ними следует корональный согласный (/j/, /n/, /r/, /t/), превращаются в /w/ + гласный переднего ряда.
 Лабиовелярные согласные превратились в пары «велярный + /w/», слившиеся с /w/ от разделения /o/ и /u/.
 Слоги типа B получили медиаль /j/. Она сливалась с предыдущим корональным согласным и образовывала палатальный согласный. Иногда у следующего гласного повышался подъём.
 Глайд /r/ исчез, однако перед этим он успел превратить предшествующий согласный в ретрофлексный и изменял гласный: его артикуляция перемещалась вперёд, сам он часто огублялся.
 Произошли значительные изменения в централях. В слогах типа A  становилось  перед /r/; после корональных согласных — становилось , после велярных — . после губных — . В слогах типа B  после /r/ или коронального превратились в , иначе — в .

Литература 
 Chen, C.-Y. (2001). Tonal evolution from pre-Middle Chinese to modern Pekinese: three tiers of changes and their intricacies. Berkeley, CA: Project on Linguistic Analysis, University of California.
 Newman, J., & Raman, A. V. (1999). Chinese historical phonology: a compendium of Beijing and Cantonese pronunciations of characters and their derivations from Middle Chinese. LINCOM studies in Asian linguistics, 27. Muenchen: LINCOM Europa. ISBN 3895865435
 Ulving, T., & Karlgren, B. (1997). Dictionary of old and middle Chinese: Bernhard Karlgren’s Grammata serica recensa alphabetically arranged. Orientalia Gothoburgensia, 11. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. ISBN 9173462942
 Pulleyblank, E. G. (1991). Lexicon of reconstructed pronunciation in early Middle Chinese, late Middle Chinese, and early Mandarin. Vancouver: UBC Press. ISBN 0774803665
 Pulleyblank, E. G. (1984). Middle Chinese: a study in historical phonology. Vancouver: University of British Columbia Press. ISBN 0774801921

См. также 
 Таблица рифм
 Инициаль
 Деление слога в китайской фонетике
 Вэньянь
 Древнекитайский язык

Примечания

Ссылки 
 An Etymological Dictionary of Common Chinese Characters, William H. Baxter
 Introduction to Chinese Historical Phonology, Guillaume Jacques
 Historical Chinese Phonology/Philology at Technical Notes on the Chinese Language Dialects Dylan W.H. Sung
 Русскоязычный сайт, реконструирующий древнекитайские и среднекитайские слова
 Словарь среднекитайских иероглифов

Китайские языки и диалекты
Средневековые языки
История китайского языка